Eine Projektionsmatrix bezeichnet in

 der Statistik eine idempotente und symmetrische Matrix, siehe Projektionsmatrix (Statistik)
 der Photogrammetrie / maschinelles Sehen (Computer Vision) die perspektivische Abbildung eines dreidimensionalen Objektpunktes an die zweidimensionale Bildposition, siehe Projektionsmatrix (Computer Vision)